Język programowania Lisp ma kilka odmian, różniących się elementami składni, nazywanych dialektami Lispu.

Poniżej przedstawiono poglądowe zestawienie przykładów kodu w języku Lisp, w jego 4 dialektach: Scheme, Emacs Lisp, Common Lisp i Clojure.

Podstawowe stałe symboliczne 

Stałe które występują w każdym Lispie to prawda, fałsz i lista pusta.

Scheme 

 Prawda – #t
 Fałsz – #f
 Lista pusta – ()

Common Lisp i Emacs Lisp 

 Prawda – t
 Fałsz – nil
 Lista pusta – nil, można używać też ()

Clojure 

 Prawda – true
 Fałsz – false
 Lista pusta – ( ), w większości wbudowanych funkcji można używać też nil (wartości nieustalonej)

Definicje 

W językach Scheme i Clojure  istnieje tylko jedna przestrzeń nazw, obejmująca stałe i funkcje, a także zmienne i zmienne funkcyjne, dzięki czemu w tych dialektach nie trzeba cytować funkcji, którą przekazuje się jako argument do funkcji wyższego rzędu. 
W językach Common Lisp i Emacs Lisp funkcje i stałe traktowane są inaczej – przekazując funkcję jako wartość argumentu należy poprzedzić ją znakami cytowania funkcji (#').
W Clojure parametry funkcji zapisuje się wektorze parametrycznym – wektorowym S-wyrażeniu, którego literałem jest lista elementów ujętych w nawiasy kwadratowe.

Dla przykładu zdefiniujmy stałą 2π oraz funkcję wyższego rzędu, która przekazaną jej funkcję aplikuje do argumentów o wartościach 2 i 3.

Scheme 

(define two_pi 6.28318)
(define (apply2_3 f) (f 2 3))

(/ two_pi 3.14159)
;; 2.0
(apply2_3 +)
;; 5
(apply2_3 >)
;; #f

Common Lisp 

Istnieją osobne systemy definiowania funkcji i definiowania stałych.
Funkcje przekazywane jako argumenty trzeba poprzedzić #'

(defconstant two_pi 6.28318)
(defun apply2_3 (f) (funcall f 2 3))

(/ two_pi 3.14159)
;; 2.0
(apply2_3 #'+)
;; 5
(apply2_3 #'>)
;; nil

Emacs Lisp 

(defconst two_pi 6.28318)
(defun apply2_3 (f) (funcall f 2 3))

(/ two_pi 3.14159)
;; 2.0
(apply2_3 #'+)
;; 5
(apply2_3 #'>)
;; nil

Clojure 
(def two_pi 6.28318)
(defn apply2_3 [f] (f 2 3))

(/ two_pi 3.14159)
;; 2.0
(apply2_3 +)
;; 5
(apply2_3 >)
;; false

Operacje na listach 

We wszystkich dialektach jest możliwe posługiwanie się podstawowymi operacjami:
 Konstruktor listy pustej: ()
 Konstruktor listy z pary głowa ogon: (cons głowa ogon)
 Bezpośrednia konstrukcja listy: '(element1 element2 element3 element4)
 Pobranie głowy: (car lista), w Clojure: (first lista)
 Pobranie ogona: (cdr lista), w Clojure: (rest lista)

Zdefiniowane są też zwykle kombinacje dwóch do czterech car i cdr postaci, czytane z prawej do lewej, np.:
 (cadr '(1 2 3))
 (car (cdr '(1 2 3)))
 (car '(2 3))
 2

Różnią się one traktowaniem listy nie zawierającej wystarczająco dużo argumentów - w Scheme jest to błąd,
w Common Lisp i Emacs Lisp zwracany jest nil.

W Common Lisp i Emacs Lisp istnieją też aliasy:
 first, równy car - pierwszy element listy
 second, równy cadr - drugi element listy
 third, równy caddr - trzeci element listy
 itd., aż do tenth

Funkcje logiczne 

W Scheme oraz Clojure dość konsekwentnie stosuje się zasadę kończenia funkcji zwracających wartości logiczne znakiem zapytania:

(equal? 3 4)
;; #f
(equal? 4 4)
;; #t

Czego nie robi się w innych omawianych Lispach:
(equal 3 4)
;; nil
(equal 4 4)
;; t

Pytania o typ w Scheme kończą się również znakiem zapytania:

(number? "cztery")
;; #f
(number? 4)
;; #t

Natomiast w innych Lispach literą p:

(numberp "cztery")
;; nil
(numberp 4)
;; t

Funkcje anonimowe i mapowanie list 

Funkcje anonimowe tworzy się za pomocą wyrażenia lambda i stosuje jak normalne funkcje:
(lambda (x) (+ x 1))

((lambda (x) (+ x 1)) 2)
;; 3

Do mapowania w Scheme służy procedura map:

(map (lambda (x) (+ x 1)) '(1 2 3))
;; (2 3 4)

W Clojure do tworzenia funkcji anonimowej stosuje się wyrażenie fn
(map (fn [x] (+ x 1)) '(1 2 3))
;; (2 3 4)

W przypadku dialektów Common Lisp i Emacs Lisp, ze względu na istnienie dwóch przestrzeni nazw (dla zmiennych i funkcji),  przekazując procedurę wyższego rzędu jako parametr, należy ją poprzedzić znakami cytatu #'''

(defun plus1 (x) (+ x 1))

(mapcar #'plus1 '(1 2 3))
;; (2 3 4)

W przypadku przekazywania do funkcji mapcar'' jako pierwszy parametr, wyrażenia lambda znaki cytatu są opcjonalne.

(mapcar (lambda (x) (+ x 1)) '(1 2 3))
;; (2 3 4)

Zobacz też 
 John McCarthy
 sztuczna inteligencja

Lisp